Lacaita ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo G. Lacaita, italienischer Historiker
 James Philip Lacaita (1813–1895), italienisch-britischer Publizist und Politiker